Union des démocrates pour la cinquième République puis Union des démocrates pour la République, parti politique français gaulliste de 1967 à 1976 ; 
 Union pour la défense de la République, étiquette politique française des gaullistes et de leurs alliés en 1968 ;
 Union démocratique et radicale, groupe parlementaire français sénatorial de 1924 à 1940 ;
 Union pour la démocratie et la République, parti politique algérien créé en 2003 ;
 Union pour la défense de la République, parti politique actuel congolais (RDC) ;
 Ulster Defence Regiment, un régiment de la British Army.